СуперАлиса (настоящее имя — Алиса Шамильевна Хусаинова, ) — татарская поп-певица, работающая в жанре электроклэш.

Творчество 
В своём творчестве СуперАлиса сочетает электропоп-аранжировки с народными татарскими мелодиями и исламским колоритом (она выступает в парандже и соблюдает все мусульманские традиции в части женского наряда; также объяснение элементарных основ ислама можно заметить в некоторых текстах песен. В музыке СуперАлисы присутствуют элементы техно, индастриала, при этом записи певицы сочетают кичевую эстетику и искренность исполнения. Критики сравнивают СуперАлису с Miss Kittin, а среди источников её семплов — самые разные группы, в том числе Sex Pistols.

Программа, с которой выступает на сцене СуперАлиса, называется «СуперАлиса против Электрошайтана». Раньше концерты певицы давались (показательно) под фонограмму (певица пела в мигающий детский микрофон и подыгрывала себе на детской гитаре), но с выпуском альбома сыграла и полностью живую программу. Также в её концертах принимает участие «Альберто дель Космико — победитель конкурса танцоров верхнего брейка „Черемушки 86“» (это танцор, одетый инопланетянином).

Свой первый и единственный альбом СуперАлиса записала и спродюсировала самостоятельно.

C 2005 по 2014 год певица нигде не выступала и не записывала новых песен. В августе 2014 вышел трек SUPERӘLİSӘ Afәrin-Hatın. В 2015 году вышли треки «BİTLZ — ingliz pentatonika prinsları», «ӘPİPӘ» и «ÇIN̡GIZ XAN».

Семья 
Тексты для песен СуперАлисы пишет её мать, программист по профессии, а клипы снимает муж Ахмет Ибрагимов — татарский кинорежиссёр-фантаст.

В интернете 
В 2009 году песня «Tatarstan Super Good» стала мемом. Обычно песню соединяют с зацикленной анимацией чего-либо.

Дискография 
 Tatarstan Super Good (2004)
 ЭВМ (2004)

См. также 
 БАРТО

Примечания

Ссылки 
 СуперАлиса на Zvuki.ru
 «Супералиса» в Исламе. Перевоплощение звезды российского хип-хопа
 SuperAlisa / СуперАлиса
 Бер, ике, оч, дурт, Татарстан Super good!
 Алексей Белов. СуперАлиса против Электрошайтана
 Видеоклип с выступлением СуперАлисы
 Видеоклип с выступлением СуперАлисы
 Страница альбома Tatarstan Super Good на сайте лейбла Alley P.M.
 ЭВМ (Клип)

Татарская музыка
Артисты, известные под псевдонимами
Музыканты Татарстана
Певцы и певицы на татарском языке